Павел Леднев — может быть:

 Павел (Леднев) — настоятель Никольского единоверческого монастыря в Москве, известный миссионер.
 Леднёв, Павел Серафимович — знаменитый советский пятиборец, двукратный олимпийский чемпион.